L'édition 2017 du tournoi de tennis du Queen's à Londres se déroule du 19 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Feliciano López remporte l'épreuve en simple, Jamie Murray et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Jack Sock, des Argentins Juan Martín del Potro et Diego Schwartzman, du Belge David Goffin et de l'Espagnol Rafael Nadal. Ils sont respectivement remplacés par Liam Broady, Nikoloz Basilashvili, Kyle Edmund, Adrian Mannarino et Jordan Thompson.

Pendant le tournoi

En simple 
Milos Raonic, 6 mondial, est battu dès le  par Thanasi Kokkinakis (), qui revient progressivement sur le circuit après plus d'un an et demi d'absence en raison d'une blessure à l'épaule. Même déroute pour le double tenant du titre et 1 mondial Andy Murray, qui chute face au repêché Jordan Thompson (), ainsi que pour le récent finaliste de Roland Garros Stanislas Wawrinka, éliminé par Feliciano López. Ainsi, ce sont les trois premières têtes de série du tournoi qui sont sorties dès leur entrée en lice.

En double 
Les doubles tenants du titre Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont contraints à l'abandon dès le  tour face à Marcus Daniell et Marcelo Demoliner, le premier souffrant de spasmes au niveau du dos.

Lauréats 
Feliciano López remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Marin Čilić.

En double, Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2017
Tennis en Angleterre en 2017
Tennis en juin 2017
Sport à Londres en 2017